KWH steht für:
 Kombiwasserheizer, häufig auch Heiztherme oder Gastherme genannt
 Flughafen Chwahan (IATA-Code), Flugplatz bei Chwahan, Provinz Badachschan, Afghanistan
 Keramische Werke Hermsdorf, siehe Tridelta
 Königs Wusterhausen

kWh steht für:
 Kilowattstunde, entspricht tausend Wattstunden

kwh steht für:
 Kowiai (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache auf der Bomberai-Halbinsel, Neuguinea

Abkürzung